Comasco
 relativo alla provincia di Como
 Dialetto comasco

Pagine correlate 

 Comaschi